Jessica (voornaam), een meisjesnaam
Jessica (tanker), een tanker die in 2001 bij de Galápagoseilanden verongelukte
Jessica Folcker, een Zweedse zangeres
Jessica (geslacht), een geslacht van buisspinnen
Jessica (Allman Brothers), een nummer van The Allman Brothers Band
Jessica (Rocco Granata), een nummer van Rocco Granata
Jessica (1962), een film van Jean Negulesco
Jessica (2004), een film van Peter Andrikidis